Hazer steht für:

 Hazer, Dunstgeräte die auf Bühnen eingesetzt werden

Hazer ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Hazer (* 1989), libanesischer Hürdenläufer
 Ali Hazer (* 1984), libanesischer Sprinter